A Rua Carlos Chagas é uma das principais vias do município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil

Com aproximadamente 1 quilômetro de extensão, e mais conhecida como Rua 207, serve de leito à BR-393 é a principal entrada da cidade para quem vem de São Paulo, recebendo todo o tráfego pesado en direção à Região Nordeste.

Com a inauguração da Rodovia Nelson dos Santos Gonçalves, a Rodovia do Contorno, a via terá o tráfego aliviado e passará a ser coletora do tráfego local.

Carlos Chagas